Ностальгія:

 Ностальгія — болісна туга за своєю Батьківщиною.
 «Ностальгія» — сучасний російський телеканал, що транслює радянську музику, фільми та телепрограми 1960–1990 років.

Примітки